Livjatan eller Leviathan henviser til forskellige artikler:

 Livjatan (havuhyre), et uhyre, der beskrives i Bibelen.
 Leviathan (Hobbes), en bog af Thomas Hobbes.
 Leviathan (punkband), et amerikansk punkband fra New York City.
 Leviathan (black metal-band), et amerikansk black metal-band fra San Fransisco.
 Leviathan (power metal-band), et amerikansk power/progressiv metal-band fra Colorado.
 Leviathan (roman), en roman af Paul Auster.
 Leviathan (album), et album fra det amerikanske metalband Mastodon.
 Leviathan (ep), en ep fra det skotske metalband Alestorm.
 Leviathan, en single fra det danske band Volbeat
 Livjatan (film fra 2014), en russisk spillefilm fra 2014 af Andrej Zvjagintsev